Ollagüe (gemeente)
 Ollagüe (vulkaan)